Chasseur de Fantômes peut désigner :
 Chasseur de fantômes, une émission française réalisée par le vidéaste Web GussDx ;
 Chasseur de fantômes, le sixième et dernier tome de la série Chroniques des temps obscurs écrite par Michelle Paver ;
 Chasseurs de fantômes, un film américano-néo-zélandais réalisé par Peter Jackson, sorti en 1996.

Voir aussi 
 Chasse au fantôme, la visite d'endroits réputés hantés par des fantômes ou des entités démoniaques, généralement afin de rapporter des preuves de leur existence ou pour communiquer avec ces êtres mystérieux